Bent Creek ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bent Creek (Buncombe County, North Carolina)
 Bent Creek (Yancey County, North Carolina)
 Bent Creek (Virginia)